Консоло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Консоло, Беньямино (1806—1887) — итальянский переводчик древнееврейских текстов.
 Консоло, Джузеппе (род. 1948) — итальянский политик и государственный деятель, юрист.
 Консоло, Федерико (известен также под еврейским именем Иехиель Нахмани Сефарди; 1841—1906) — итальянский скрипач и композитор.